Atotonilco puede referirse a los siguientes lugares, todos en México:

 Atotonilco, localidad del municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato.
 Atotonilco, localidad del estado de Morelos.
 Atotonilco, localidad del estado de San Luis Potosí.
 Atotonilco, localidad del estado de Sonora.
 Atotonilco de Tula,  municipio del estado de Hidalgo.
 Atotonilco de Tula, localidad del estado de Hidalgo.
 Atotonilco el Chico, antiguo nombre del pueblo hoy llamado Mineral del Chico, en el estado de Hidalgo.
 Atotonilco el Grande, municipio del estado de Hidalgo.
 Atotonilco el Grande, localidad del estado de Hidalgo.
 Atotonilco, localidad del estado de Hidalgo.
 Atotonilco el Alto, municipio del estado de Jalisco.
 Atotonilco el Alto, ciudad cabecera del estado de Jalisco.
 Atotonilco el Bajo, localidad del municipio de Villa Corona, en el estado de Jalisco.
 Atotonilco (Polka), canción popular del estado de Jalisco.